Reprezentacja Słowacji w piłce siatkowej mężczyzn – narodowa reprezentacja tego kraju, reprezentująca go na arenie międzynarodowej. Zespół ten nigdy nie grał na mistrzostwach świata. Co roku startuje w rozgrywkach Ligi Europejskiej. Największymi sukcesami były 1. miejsca w 2008 i 2011 roku.

Trenerem przygotowania fizycznego reprezentacji Słowacji jest Bartosz Bielenda.

Udział w imprezach międzynarodowych 

 Jeszcze jako reprezentacja Czechosłowacji

Zobacz też 
 Reprezentacja Słowacji w piłce siatkowej kobiet

Przypisy 

Słowacja
Piłka siatkowa na Słowacji
piłka siatkowa mężczyzn